Bono se lahko nanaša na:

 pro bono, pravniški termin

Ljudje 
 Bono, irski pevec
 Edward de Bono, malteški zdravnik in publicist
 Emilio De Bono, italijanski general
 Sonny Bono, ameriški glasbenik, producent in politik

Kraji 
 Bono, Arkansas, Združene države Amerike
 Bono, Sardinija, Italija